Pfennigwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Otto Pfennigwerth (1861–1936), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur, siehe Alex Otto
 Jörg Pfennigwerth (1945–2008), deutscher Schauspieler und Musiker
 Wilhelm Pfennigwerth (1825–1918), deutscher Theaterschauspieler, siehe Wilhelm Otto (Schauspieler)
 Rudolf Pfennigwerth (1894- ), deutscher Pädagoge und Illustrator